Михаил Андреевич Рейснер (, , Вилейка, Виленская губерния, Российская империя — 3 августа 1928, Москва, СССР) — русский и советский учёный-юрист, публицист, социопсихолог и историк. Участник революционного движения. Отец Ларисы и Игоря Рейснеров.

Биография 
Происходил из российского дворянского рода померанского происхождения (Рейснер) и родился в семье чиновника  года в Вилейке Виленской губернии (ныне Минская область, Белоруссия).

В 1888 году окончил 6-ю петербургскую гимназию и в 1892 году со степенью кандидата права юридический факультет Варшавского университета.

В 1893—1896 годах преподавал в Ново-Александрийском институте сельского хозяйства и лесоводства.  В 1896 году командирован в Гейдельберг, где проработал два года. Получил степень доктора философии за работу «Трактат о Божественном происхождении царской власти».

В 1898—1903 годах был профессором юридического факультета Томского университета. В 1901 году находился в годичной заграничной научной командировке.

В результате студенческих беспорядков 1903 года ему пришлось подать в отставку, он был вынужден эмигрировать в Германию и Францию. В конце 1905 года Рейснер возвратился в Россию. Участвовал в работе Первой конференции РСДРП в Таммерфорсе. После разгрома революции 1905 года вновь уехал за границу, читал лекции в Русской высшей школе общественных наук в Париже.

В 1907 году Рейснер вернулся в Россию и стал приват-доцентом Санкт-Петербургского университета, был профессором Психоневрологического института. В. Л. Бурцев обвинял его в сотрудничестве с царской охранкой.

Во время Первой мировой войны выпускал, совместно с дочерью Ларисой, журнал «Рудин».

После Октябрьской революции 1917 года был заведующим отделом законодательных предположений Народного комиссариата юстиции, профессором в Петроградском университете, участвовал в разработке первой советской конституции. Рейснер был одним из основателей Коммунистической академии как центра марксистской социальной науки. Также он является автором декрета об отделении церкви от государства. Он был также одним из основателей Русского психоаналитического общества и работал в Наркомпросе. Профессор кафедры общей истории и теории права факультета общественных наук (1921—1925), профессор кафедры государственного права СССР и государственного права буржуазных стран факультета советского права (1925—1928) Московского университета. Действительный член Института теории и истории права факультета общественных наук (1921—1925?).

Умер 3 августа 1928 года в Москве. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Донском кладбище.

Семья 
 Жена — Екатерина Александровна, урождённая Хитрово — из известного дворянского рода. Дежурила в Кремлёвской больнице, где умирала её дочь, покончила жизнь самоубийством сразу же после смерти Ларисы.
 Дочь — Лариса Рейснер (1895—1926) — революционерка, участница гражданской войны в России, журналистка, советская писательница.
 Сын — Игорь Рейснер (1899—1958) — советский востоковед, доктор исторических наук (1953), специалист по Индии и Афганистану.
 Сын (приёмный) — Лев Рейснер (1902—1941) — советский подводник, репрессирован в 1937 году, умер в лагере.

Основные труды и статьи 
 Право свободного исповедания. // Вестник права . — 1899. — № 9, Ноябрь. — С. 85-102.
 Христианское государство. (К вопросу об отношении государства и церкви). Идея христианского государства в прусской церковной политике и учении некоторых немецких канонистов. — 1899
 Мораль, право и религия по действующему русскому закону: Юридико-догматические очерки. // Вестник права. — 1900. — N 3. Март. — С. 1-18
 Мораль, право и религия по действующему русскому закону: Веротерпимость и национальный принцип по действующему праву. Юридико-догматические очерки.// Вестник права. — 1900. — N 4 и 5. Апрель и май. — С. 1-49.
 Общественное благо и абсолютное государство. // Вестник права. — 1902. — № 9-10, Ноябрь-Декабрь. — С. 1-128.
 Что такое правовое государство. // Вестник права. — 1903. — Книга четвёртая. Апрель. — С. 71-99.
 Нравственная личность в правовом государстве. // Вестник права . — 1903. — Книга пятая и шестая. Май-Июнь. — С. 37-48.
 Новое право. // Вестник права. — 1904. — Книга пятая. Май. — С.28-90.
 Рейснер М. А., бывш. проф. Томского Ун-та. Государство и верующая личность: Сборник статей. — С.-Петербург: Типография т-ва «Общественная Польза», 1905. − 423 с. — (Библиотека «Общественной пользы»).
 Русский абсолютизм и европейская реакция. — [С.-Петербург]: Дело, 1906. — 102 с.
 Теория Л. И. Петражицкого, марксизм и социальная идеология. — С.-Петербург: Типография т-ва «Общественная Польза», 1908. — 239 с.
 Л. Андреев и его социальная идеология. Опыт социологической критики. — 1909
 Государство: Пособие к лекциям по общему учению о государстве. Часть 1, Культурно-исторические основы. — Москва: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1911. — 223 с., [291].
 Государство. Часть 2, Часть 3, Государство и общество; Государственные формы. — Москва: Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1912. — 291 с.
 Общественная борьба и политические партии. — 1917
 Пролетариат и мещанство. — П., изд. Белопольского, 1917 г.- 132 с.
 Государство. Часть 1, Идеология и метод. — 2-е изд. — Москва: Издание Социалистической Академии Общественных наук, 1918. — 222 с.
 Государство буржуазии и Р. С. Ф. С. Р.: В трех частях. — Москва; Петроград: Государственное изд-во, 1923. — 419 с.
 Проблемы социальной психологии. — Ростов-Дон, 1925
 Право: Наше право; Чужое право; Общее право. — Л.; М.: Госиздат, 1925. — 276 с.
 История политических учений. Том первый. — М.; Л.: Госиздат, 1929. — 456 с.

Рецензии 
 [Рецензия на работы] Е. Темниковского «Государственное положение религий во Франции», В.Соколова «Государственное положение религий в Германии» / М. А. Рейснер. // Вестник права. — 1899. — N 4. Апрель. — С. 193—205.

Примечания

Литература 
 
 Вышкварцев В.В. М. А. Рейснер: религиозный нигилизм как апологетика современной «цифровой религии» // Российское право онлайн. 2021. — № 2. — С. 80-88.
 Вышкварцев В. В. Государственно-правовые и религиозные взгляды М. А. Рейснера на нравственность (конец XIX в.) // Актуальные проблемы российского права. — 2019. — № 5 (102) — С. 34—43.
 Вышкварцев В. В. К вопросу о нравственности в государственно-правовых и религиозных взглядах М. А. Рейснера (конец XIX века) / Нравственность и право. Реальность и перспективы взаимодействия: сборник научных трудов. — Москва: «РГ-Пресс». — 2019. — С. 185—192.
 Вышкварцев В. В. Юридико-психологические особенности концепции «социальной символики» М. А. Рейснера // История российской психологии в лицах: Дайджест. № 3 — 2018. — С. 42-48.
 Вышкварцев В. В. Идеология и культура правового государства (к 150-летию со дня рождения Михаила Андреевича Рейснера (1868—1928 гг.)). // Культура: управление, экономика, право. № 1 — 2018. — С. 18-23.
 Вышкварцев В. В. Формирование психологического подхода к пониманию гражданского общества в России (на основе учений М. А. Рейснера)// Психология XXI века: системный подход и междисциплинарные исследования. Сборник научных трудов участников международной научной конференции молодых ученых: В 2-х тт. Т. 2. СПб.: Скифия-принт, 2017.
 Вышкварцев В. В. М. А. Рейснер и его ранние философские рассуждения о правовом государстве // Гражданское общество и правовое государство. Материалы международной научно-практической конференции. Том. 2. — Барнаул: Издательство ААЭП. — 2013. — С. 3-4.
 Вышкварцев В. В. Общее благо и либеральный критицизм М. А. Рейснера // Мыслящие миры российского либерализма: графиня Софья Владимировна Панина (1861—1956). Материалы Международного научного коллоквиума. Москва, 29-31 мая 2011 г. — Москва: «Белый Ветер». — 2012. — С. 212—221.
 Лозина-Лозинский М. А. [Рецензии на работы] профессора М. А. Рейснера Христианское государство (к вопросу об отношении государства и церкви)", «Право свободы религиозного исповедания. Свобода совести в императорском Риме». // Вестник права . — 1899. — N 4. Апрель. — С. 318—323.
 Ивановский В. В. Приемы психологического изучения государства: по поводу книги М. А. Рейснера «Государство». Часть 1. Культурно-исторические очерки. 1911 г. // Журнал Министерства юстиции. — 1911. — № 10. Декабрь. — С. 261—276.
 Бачинин В. А. Авангардистское правоведение М. А. Рейснера. // Правоведение. — 2006. — № 5. — С. 169—183.
 Дамте Д. С. Психологическая теория религии М. А. Рейснера // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. — 2020. — № 1. — С. 146—157.
 Хочоян А. Г. Развитие идей психологической школы права в трудах М. А. Рейснера и Я. М. Магазинер. // Право и государство. — 2008. — № 9. — С. 132—135.
 
 Профессора Томского университета: Биогр. слов. Вып. 1. 1888—1917 . — Б.м. — Томск, 1996. С. 204—207.
 Скибина О. А. Государство и право как идеологические формы в учении М. А. Рейснера // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2012. № 11 (25): в 2-х ч. Ч. II. C. 170—174.
 Скибина О. А. Психологическая теория права Л. И. Петражицкого и марксизм в учении М. А. Рейснера // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — Тамбов: Грамота, 2013. № 9 (35): в 2-х ч. Ч. I. C. 163—167.

Ссылки 
 

Выпускники Санкт-Петербургской 6-й гимназии
Юристы Российской империи
Юристы РСФСР
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Преподаватели Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства
Действительные члены Коммунистической академии
Похороненные на Донском кладбище